B 221 bezeichnet:
 die Bundesstraße 221 in Deutschland
 die Wiener Gürtel Straße in Österreich

Abkürzung